Barosaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores sauropodes géants de la famille des diplodocidés. Ils ont vécu au Jurassique supérieur (Kimméridgien supérieur à Tithonien inférieur), soit il y a environ  (millions d'années), en Amérique du Nord où il a été découvert dans la partie moyenne et supérieure de la formation de géologique de Morrison dans les états de l'ouest des États-Unis.

Plusieurs espèces ont été décrites comme appartenant au genre Barosaurus, mais une seule, Barosaurus lentus, décrite par Othniel Charles Marsh en 1890, est considérée comme valide.

Étymologie 
Le nom de genre Barosaurus est composé des mots du grec ancien « saûros (σαυρος) », qui signifie « lézard », et « barys (βαρυς) », qui signifie « lourd/pesant », pour donner « lézard pesant ».

Description 

Barosaurus a une taille comparable à celle de Diplodocus dont il est contemporain et très proche. Cependant leurs morphologies sont différentes, Barosaurus ayant un cou plus long et une queue plus courte que Diplodocus.
Sa longueur est estimée à  pour une masse de .
La longueur de Barosaurus est également du même ordre que celle dApatosaurus, mais son squelette est moins robuste.

Crâne 
Chez les diplodocidés, les crânes sont rarement fossilisés et aucun crâne n'est aujourd'hui clairement attribué à Barosaurus. Chez Diplodocus ou Apatosaurus, les crânes sont de petite taille par rapport à la masse imposante du corps. Ils sont allongés, assez bas, avec de petites dents pointues en forme de pinces orientées vers l'avant, uniquement présentes dans la partie antérieure de la gueule.

Vertèbres 
Les vertèbres de l'animal montrent des caractères propres au genre, même si aucune colonne vertébrale complète n'a jamais été trouvée.

Barosaurus ne possède que 9 vertèbres dorsales, contrairement à Apatosaurus et Diplodocus qui en possèdent 10. Les vertèbres cervicales de Barosaurus ressemblent à celles de Diplodocus, mais elles sont jusqu'à 50 % plus longues. Les épines neurales au sommet de leurs vertèbres sont plus simples et plus petites que celles de Diplodocus.
Les vertèbres caudales de Barosaurus sont quant à elles plus courtes que celles de Diplodocus, ce qui induit une queue moins longue pour l'animal.
Comme chez Diplodocus, les arcs hémaux, ou chevrons, situés sous une partie de la queue sont bifurqués et pointent de façon proéminente vers l'avant. L'extrémité de la queue est probablement fine, ressemblant à un fouet.

Membres 
Les membres de Barosaurus sont pratiquement indiscernables de ceux de Diplodocus, ce qui a entraîné des attributions contradictoires à l'un ou l'autre genre. Les deux ont des membres en forme de colonnes qui portent la masse énorme de ces animaux. Ses pattes antérieures sont cependant proportionnellement plus longues que celles des autres diplodocidés, tout en restant plus courtes que les pattes des autres groupes de sauropodes.

Le poignet est composé d'un seul os carpien, et ses métacarpes sont plus fins que ceux de Diplodocus.

Classification

Taxonomie 
Barosaurus appartient à la famille des diplodocidés, caractérisés par de longues queues constituées de plus de  caudales, des membres plus courts que chez les autres sauropodes et plusieurs caractères spécifiques des os du crâne.

Barosaurus est aussi rattaché à la sous-famille des diplodocinés. L'autre sous-famille de diplodocidés est celle des apatosaurinés qui présentent des squelettes plus robustes et des cous et queues plus courts.

Emanuel Tschopp et Octávio Mateus dans leur grande synthèse des Diplodocidae de 2015, ne considèrent qu'une seule espèce valide de Barosaurus, B. lentus. Elle est basée sur les spécimens référencés  (holotype) et . D'autres spécimens ne sont pas définis au niveau spécifique (, ) ou restent, comme « Barosaurus affinis », un sauropode indéterminé proche de Cetiosauriscus stewarti.

L'espèce tanzanienne de la formation de Tendaguru, « Barosaurus affinis », décrite par Russell et ses collègues en 1980, est donc classée comme un nomen dubium, tandis que l'espèce « Barosaurus gracilis », décrite sommairement par Othniel Charles Marsh en 1899, est considérée comme un nomen nudum.

Cladogramme 
Après avoir placé Barosaurus en groupe frère de Diplodocus en 2015, Emanuel Tschopp et Octávio Mateus, à l'occasion d'une révision phylogénétique lors de la description du nouveau genre Galeamopus en 2017, positionnent Barosaurus un peu en amont de Diplodocus, dont il reste toutefois le plus proche parent . C'est ce que montre leur cladogramme de 2017 ci-dessous :

Conservation 
On peut voir ses fossiles à l'American Museum of Natural History de New York, l' de Salt Lake City et le Dinosaur National Monument de Jensen dans l'Utah.

Voir aussi

Références taxinomiques 

 - espèce type

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Sauropoda
 Diplodocidae
 Diplodocus

Notes et références 

Diplodocidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1890
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh